Ариза:
 Ариза — сценический псевдоним Розальбы Пиппы, итальянской певицы и актрисы.
 Ариза, Тревор (род. 1985) — американский профессиональный баскетболист.
 арабское слово, обозначающее заявление (см. ).

См. также 
 :uz:Ariza (maʼnolari)